Os Fundamentos da Teologia Pentecostal é um livro sobre teologia pentecostal  feito pelos autores americanos, Guy P. Duffield e Nathaniel M. Van Cleave, publicado em 1983 pela L.I.F.E Bible College Los Angeles.

Os Fundamentos da Teologia Pentecostal, compilado por Guy P. Duffield & Nathaniel M. Van Cleave é um livro que expõe a teologia da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. O livro é declarado como sendo o livro mais compreensivo na teologia dos pentecostais. 

Ele cobre tópicos como dons do Espírito Santo, cura, falar em línguas, batismo no Espírito Santo etc. Também cobre muitos outros tópicos teológicos como Trindade, a deidade de Cristo, etc.